Социјалдемократска унија (Хрватска)
 Социјалдемократска унија (Летонија)
 Социјалдемократска унија (Србија)
 Социјалдемократска унија (Украјина)
 Социјалдемократска унија (Ирска)
 Социјалдемократска унија радника и малопоседника, политичка странка у Финској
 Социјалдемократска унија ’Пролетерска’, политичка странка у Бугарској
 Социјалдемократски унионисти, политичка странка у Сирији
 Пољска социјалдемократска унија, бивша политичка странка у Пољској